Kamo bezeichnet:

Geografisches:
 Gawar, zur Zeit der Sowjetunion Kamo, davor Nor Bayazid, Stadt am Sewansee, Armenien
 Kamo-gun (Gifu), Landkreis in der Präfektur Gifu, Japan
 Kamo-gun (Hiroshima), Landkreis in der Präfektur Hiroshima, Japan
 Kamo-gun (Shizuoka), Landkreis in der Präfektur Shizuoka, Japan
 Kamo (Hiroshima), ehemalige Stadt in der Präfektur Hiroshima, Japan (eingemeindet nach Fukushima)
 Kamo (Niigata), Stadt in der Präfektur Niigata, Japan
 Kamo (Neuseeland), Stadt in Neuseeland
 Kamo (Kyōto), Gemeinde in der Präfektur Kyōto, Japan
 Kamo (Okayama), Gemeinde in der Präfektur Okayamo, Japan
 Kamo (Shimane), Gemeinde in der Präfektur Shimane, Japan
 Kamo (Shizuoka), Gemeinde in der Präfektur Shizuoka, Japan
 Kamo (Fluss), ein Nebenfluss des Yodo in Japan
 Kamo (Steinige Tunguska), ein Nebenfluss der Steinigen Tunguska in Russland

Personen:
 Kamo (Familie), ein japanisches Adelsgeschlecht
 Kamo (Vorname), ein armenischer Vorname

 Kamo (Revolutionär), (1882–1922), Mitstreiter Stalins
 Kamo Shōgo (1915–1977), japanischer Fußballspieler
 Shū Kamo (* 1939), japanischer Fußballspieler
 Kamo Takeshi (1915–2004), japanischer Fußballspieler
sowie
 Kamo no Chōmei (1155–1216), japanischer Dichter
 Kamo no Mabuchi (1697–1769), japanischer Lyriker und Philologe 

Sonstiges:
 Kamo Wake-ikazuchi, ein Shintō-Donnergott
 Kamo-Schrein, ein Shintō-Schrein in Kyōto, Japan
 (4215) Kamo, ein Asteroid des Hauptgürtels